Machin steht für:
 (3109) Machin, nach Arnold Machin benannter Asteroid
 Cerro Machín, Vulkan im Departamento del Tolima, Kolumbien
 Machin (Ontario), Township im Kenora District, Ontario, Kanada´
 Machin-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Machin oder Machín ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Machin, Evolutionsanthropologin
 Antonio Machín (1908–1977), kubanischer Sänger
 Arnold Machin (1911–1999), englischer Designer von Münzen und Briefmarken
 Cristian Machín (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Ernie Machin (1944–2012),  englischer Fußballspieler
 George Machin (1922–1989), schottischer Politiker
 John Machin (1680–1751), Astronom und Mathematiker
 José Ndong Machín Dicombo, besser bekannt als Pepín (* 1996), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Paul René Machin (1918–2003), französischer Dichter
 Stephen Machin (* 1962), britischer Ökonom
 Tim N. Machin (1822–1905), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Machen